Lesung steht für:

 Rezitation, Vorlesen von Texten, zum Beispiel
 Gedichtlesung
 Autorenlesung
 Gesetzeslesung während des parlamentarischen Gesetzgebungsprozesses
 Schriftlesung, Vorlesen von Texten im Gottesdienst
 Bahnlesung, fortlaufende Lesung der biblischen Bücher im christlichen Gottesdienst nach dem Vorbild des jüdischen Synagogengottesdienstes
 Qira'at, Koranlesung
 Lectio divina, die private meditierende und betende Lesung der Bibel
 Lesart, eine spezifische Interpretation eines Textes

in der Schweiz:
 Kursfeststellung

in Indonesien:
 Lesung (Stampftrog), Stampftrog und Musikinstrument in Indonesien und Malaysia

Siehe auch:

 Lektion (= wörtlich „Lesung“)
 Leseinszenierung